In 1969 werd de 30ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep A.  De competitie werd gespeeld van 1 april tot 9 november. Spartak Ordzjonikidze werd kampioen.

Omdat in 1970 de competitie werd teruggebracht naar één reeks degradeerden een groot aantal clubs.

Eerste fase

Subgroep 1
Spartak Naltsjik wijzigde de naam in Avtomobilist Naltsjik.

Subgroep 2

Zone I

Zone II

Plaats 1-12

Plaats 13-24

Subgroep 3
SelStroj Poltava wijzige de naam in Stroitel Poltava

Subgroep 4
Torpedo Tomsk wijzigde de naam in TomLes Tomsk, Angara Irkoetsk in Aeroflot Irkoetsk en Lokomotiv Krasnojarsk in Rassvet Krasnojarsk.

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1969

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1968/69